Bellotti ist der Familienname folgender Personen:

 David Bellotti († 2015), britischer Politiker
 E. Bellotti, italienischer Ruderer
 Edoardo Bellotti (* 1957), italienischer Organist und Cembalist
 Francesco Bellotti (* 1979), italienischer Radrennfahrer
 Francis X. Bellotti (* 1923), US-amerikanischer Politiker
 Luigi Bellotti, Apostolischer Nuntius in Uruguay 1975–1981
 Luigi Bellòtti Bòn (1820–1883), italienischer Schauspieler und Komödienautor
 Pietro Bellotti (1942–2022), italienischer Ringer
 Riccardo Bellotti (* 1991), italienisch-österreichischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Belotti